Anton Kathrein ist der Name folgender Personen:

* Anton Kathrein senior (1888–1972), deutscher Elektrotechniker und Unternehmer
 Anton Kathrein junior (1951–2012), deutscher Unternehmer
 Anton Kathrein (Unternehmer) (Anton Klaus Kathrein; * 1984), deutscher Ingenieur und Unternehmer